Złoty Glob za najlepszy serial komediowy lub musical – jedna z telewizyjnych kategorii nagrody Złote Globy, przyznawana od 1969 przez Hollywoodzkie Stowarzyszenie Prasy Zagranicznej. Jest przyznawana serialom telewizyjnym z pogranicza komedii i musicalu.

1990–1999

2000–2009

2010–2019

Wielokrotni zwycięzcy 
 4 wygrane
 All in the Family (1972, 1973, 1974, 1978)

 3 wygrane
 Taxi (1979, 1980, 1981)
 Złotka (1986, 1987, 1988)
 Seks w wielkim mieście (2000, 2001, 2002)

 2 wygrane
 Barney Miller (1976, 1977)
 Fame (1983, 1984)
 Ally McBeal (1998, 1999)
 Gotowe na wszystko (2004, 2005)

Złote Globy
Nagrody dla najlepszych seriali telewizyjnych